Alsóábrány, Felsőábránnyal 1949-ben Bükkábrány néven egyesített község
 Alsóábrány, Vedresábrány korábbi elnevezése